Чемпіонат Австрії 1926/27 () — 16-й сезон чемпіонату Австрії з футболу. Чемпіоном вперше став столичний клуб «Адміра».

Турнірна таблиця

Результати

Чемпіони

Посилання 
 Чемпіонат Австрії 1926/27 на rsssf 

1927
Австрія
Австрія